Demyanenko () beziehungsweise  Demjanenko () ist der Name folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Demjanenko (1937–1999), sowjetischer Schauspieler
 Anatolij Demjanenko (* 1959), ukrainischer Fußballspieler und -trainer
 Andrei Demjanenko (* 1984), weißrussischer Ruderer
 Ivan Demyanenko (* 1989), usbekischer Schwimmer
 Olena Demjanenko (* 1966), ukrainische Regisseurin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Valentin Demjanenko (* 1983), aserbaidschanisch-ukrainischer Kanute
 Wadim Andrejewitsch Demjanenko (1937–2007), sowjetischer Mathematiker
 Wiktor Leonidowitsch Demjanenko (* 1958), sowjetischer Boxer